Паркер Поузи () је америчка глумица, рођена 8. новембра 1968. године у Балтимору (САД).

Филмографија 

|-
| 1993. || || -{Dazed and Confused}- || Дарла Маркс || 
|-
| 1995. || || -{Party Girl}- || Мери || 
|-
| 1995. || || -{Flirt}- || Емили || 
|-
| 1996. || || -{Frisk}- || Ферџи || 
|-
| 1996. || || -{Kicking and Screaming}- || Мајами || 
|-
| 1997. || || -{The House of Yes}- || Џеклин „Џеки О“ Паскал || 
|-
| 1997. || || -{The Daytrippers}- || Џо Малоун || 
|-
| 1997. || || -{Waiting for Guffman}- || Либи Ми Браун || 
|-
| 1998. || || -{Henry Fool}- || Феј Грим || 
|-
| 1998. || || -{You've Got Mail}- || Патриша Идин || 
|-
| 2000. || || -{Best in Show}- || Мег Свон || 
|-
| 2000. || Врисак 3 || -{Scream 3}- || Џенифер Џоли || 
|-
| 2001. || || -{The Anniversary Party}- || Џуди Адамс || 
|-
| 2001. || || -{Josie and the Pussycats}- || Фиона || 
|-
| 2002. || || -{The Sweetest Thing}- || Џуди Веб || 
|-
| 2002. || || -{Personal Velocity}- || Грета || 
|-
| 2003. || || -{A Mighty Wind}- || Сиси Нокс || 
|-
| 2003. || || -{The Event}- || Ник || 
|-
| 2004. || Блејд: Тројство || -{Blade: Trinity}- || Даника Талос || 
|-
| 2004. || || -{Frankenstein}- || детектив Карсон О'Конер || 
|-
| 2004. || || -{Laws of Attraction}- || Серена || 
|-
| 2005. || || -{Adam & Steve}- || Ронда || 
|-
| 2006. || || -{For Your Consideration}- || Кали Веб || 
|-
| 2006. || || -{Fay Grim}- || Феј Грим || 
|-
| 2006. || || -{The OH in Ohio}- || Присила || 
|-
| 2006. || || -{Superman Returns}- || Кити Ковалски || 
|-
| 2007. || || -{Broken English}- || Нора Вајлдер || 
|-
| 2023. || Бо је уплашен || -{Beau Is Afraid}- ||  ||
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Људи из Балтимора
Америчке глумице
Биографије живих особа